Tammsundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tammsundet (vid Bodnäs, Pargas), Åboland, 
 Tammsundet (vid Jermo, Pargas), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar